Sorkine steht für:

 Sorkine (Nyschnjohirskyj), ein Dorf im Rajon Nyschnjohirskyj, Ukraine

Sorkine ist der Familienname folgender Personen:

 Olga Sorkine-Hornung (* 1980), russische Informatikerin und Hochschullehrerin